Hanstedt (Uelzen), een Duitse gemeente in het district Uelzen
 Hanstedt (Nordheide), een Duitse gemeente in het district Harburg